

Geografia
Australia
Denham – città dell'Australia Occidentale
Paesi Bassi
Den Ham – ex comune nella provincia dell'Overijssel
Regno Unito
Denham – villaggio del Buckinghamshire, Inghilterra
Denham – villaggio del Suffolk nel Mid Suffolk, Inghilterra
Denham – villaggio del Suffolk nel St Edmundsbury, Inghilterra
Stati Uniti d'America
Denham – comune del Minnesota

Persone
Dixon Denham – esploratore britannico
Jeff Denham – politico statunitense
John Denham – poeta irlandese
John Denham – politico britannico
Maurice Denham – attore britannico

Personaggi
Carl Denham – personaggio dei film su King Kong